

Anno 
 1103 – (MCIII in numeri romani) è un anno del XII secolo 
 1103 a.C.

Matematica 
 1103 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1103 Sequoia – asteroide della fascia principale del sistema solare